T-14 může mít vice význámů:
 T-14 Armata – ruský tank
 Sojuz T-14 – sovětská kosmická loď
 T14 (tank) – prototyp tanku americké a britské armády